Broedertrouw (schip, 1882)
 Broedertrouw (arbeidersbond), eerste Nederlandse landarbeidersbond in Het Bildt, opgericht in 1889